Алекса́ндр Па́влович Рудако́в:
 Рудаков, Александр Павлович (1824—1892) — протоиерей Русской православной церкви, христианский писатель.
 Рудаков, Александр Павлович (1912—1979) — Герой Советского Союза.